Giovanni Moncada Alagona  (1375-1452) –  nobile, politico e militare italiano
Giovanni Tommaso Moncada († 1501) – nobile, politico e militare italiano
Giovanni Luigi Moncada (1745-1827) – nobile e politico italiano